Rezerwat przyrody Glinki – rezerwat w województwie podlaskim
 Rezerwat przyrody Glinki – rezerwat w województwie zachodniopomorskim